Bittinger steht für: 

 Bittinger (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Garrett County, Maryland, USA 
 Bittinger (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Adams County, Pennsylvania, USA 

Bittinger ist der Familienname folgender Personen: 
 
 Albert Bittinger (1868–1925), deutscher Reichsgerichtsrat
 Dionys Bittinger (1894–1954), deutscher Politiker (SPD)
 René Bittinger (* 1954), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bittingen